

Biografia 
Ha studiato cinema a Los Angeles e Londra..

L'11 ottobre 2017 il Guardian ha annunciato che Bayazid era stato vittima di un tentativo di omicidio il giorno precedente a Istanbul, mentre era alla ricerca di fondi per un film che descrivesse "i maltrattamenti di cui il regime di Bashar al-Assad è colpevole nella famosa prigione di Tadmor". Il 3 novembre 2017 lo stesso giornale ha annunciato che c'erano dubbi sulla veridicità delle affermazioni di Bayazid e che lui stesso era sospettato di aver messo in scena l'assalto. Il Guardian fa riferimento a un articolo su The New Arab secondo il quale uno dei produttori di Bayazid, Mohammed al-Hindi, avrebbe filmato conversazioni in cui il regista affermava: "L'aggressore deve essere di nazionalità siriana" ("The nationality of the attacker has to be Syrian").

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni